Boulyguine (masculin ; ) ou Boulyguina, (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Boulyguine (1851-1919), ministre russe de l'Intérieur (1905)
 Anna Boulyguina épouse Frolina (1984-), biathlète russe naturalisée sud-coréenne
 Sergueï Boulyguine (1964-), biathlète soviétique

Patronyme russe